Droga krajowa nr 42 (Czechy)
 Droga krajowa nr 42 (Polska)
 Droga krajowa nr 42 (Węgry)